upit pretraživanja baze podataka
mrežni pretražni upit
tražilica